Ágila (também Agila ou Áquila) é um nome comum a dois reis visigodos:
 Ágila I (ou Agila I) (549-551)
 Ágila II (ou Agila II) (711-714)

Automóveis:
 Opel Agila

Desambiguação